72 (семьдесят два) — натуральное число между 71 и 73.

В математике 
 72 — максимальное число сфер, касающихся одной сферы в плотной упаковке в 6-мерном пространстве.
 72 является суммой кубов двух натуральных чисел:

В религии 
В исламе и иудаизме есть понятие 72 имени Бога

В христианстве — общее число учеников Христа (апостолов), не входящих в число приближённых.

В науке 
 72 — атомный номер гафния
 72 градуса — внешний угол правильного пятиугольника

В других областях 
 72 год; 72 год до н. э., 1972 год
 ASCII-код символа «H»
 72 — Код субъекта Российской Федерации и Код ГИБДД-ГАИ Тюменской области.
 Правило 72 в финансах — приблизительная оценка срока, в течение которого величина удвоится при росте с процентом.
 72 — число клеток древней игры Лила.

См. также 
 72 метра (фильм)

Примечания 

Полнократные числа
Прямоугольные числа